Die China Open 2015 waren ein Damen-Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2015 in Peking. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier Mandatory fand vom 3. bis 11. Oktober 2015 statt. Die Halbfinalistinnen des Premier-5-Turniers in Wuhan waren automatisch für die zweite Runde qualifiziert.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Marija Scharapowa und im Doppel die Paarung Andrea Hlaváčková / Peng Shuai.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die China Open 2015 fand vom 2. bis 3. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Peking